

Carriera
In carriera ha segnato 11 gol in 58 partite nella prima divisione svizzera e 4 gol in 14 partite in Coppa UEFA.

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Neuchâtel Xamax: 1986-1987

Allenatore

Competizioni nazionali

Vaduz: 2006-2007

Sciaffusa: 2012-2013

Note

Collegamenti esterni